A 2004-es FIDE-sakkvilágbajnokság előmérkőzései egyenes kieséses (knockout) rendszerben zajlottak 2004. június 18. – július 13. között a líbiai Tripoliban. Moammer Kadhafi líbiai elnök megtiltotta az izraeli sportolók belépését az országba, tiltakozásul számos élversenyző, köztük a regnáló világbajnok, az ukrán Ruszlan Ponomarjov nem vett részt a versenyen.

A versenysorozat végén a döntőbe jutott két versenyző, az üzbég Rusztam Kaszimdzsanov és az angol Michael Adams mérkőzött meg a világbajnoki címért. A nyolcjátszmásra tervezett mérkőzésen Kaszimdzsanov 4,5–3,5 arányban győzött, ezzel megszerezte a FIDE-világbajnoki címet.

A „Prágai Egyezmény” szerint a FIDE-világbajnoki cím védője és a világranglista 1. helyezettje (Garri Kaszparov) között párosmérkőzésre került volna sor, amelynek győztese a Professzionális Sakkszövetség (PCA) világbajnokával (a Vlagyimir Kramnyik és Lékó Péter közötti mérkőzés győztesével) játszott volna a címegyesítésért. A Kaszparov–Kaszimdzsanov-mérkőzésre soha nem került sor.

Előzmények 
1993-ban a regnáló hivatalos világbajnok Garri Kaszparov a világbajnoki döntő előtt saját sportszövetséget alapított, a Professzionális Sakkozók Szövetségét (PCA), és annak keretén belül rendezte meg a „klasszikusnak” nevezett világbajnoki döntőt a világbajnokjelöltek versenyének győztesével, az angol Nigel Shorttal. A FIDE megfosztotta világbajnoki címétől és törölte ranglistájáról Kaszparovot és a PCA-hoz csatlakozó Nigel Shortot. A FIDE-sakkvilágbajnoki cím megszerzésére külön mérkőzést írt ki, majd ezt követően 1993-tól egészen 2006-ig, az úgynevezett „címegyesítő” mérkőzésig a sakkozás két világbajnokot tartott nyilván: a PCA által szervezett verseny világbajnokát, aki az úgynevezett „klasszikus sakkvilágbajnoki” címet viselte, valamint a FIDE sakkvilágbajnokát.

A sakkvilágbajnokságok lebonyolítási rendszere 1948–1998 között lényegében változatlan volt. A világbajnok párosmérkőzésre való kihívásának a jogát az szerezte meg, aki egy többlépcsős versenysorozat végén győztesként került ki. A versenysorozat zónaversenyekből, zónaközi versenyekből, majd a legjobb nyolc versenyző részvételével zajló, párosmérkőzéses formájú, világbajnokjelöltek versenyéből állt.

A FIDE-sakkvilágbajnokság 1998-tól kezdődően az addigi hagyományoktól eltérő formában került megrendezésre. A FIDE elnökének, Kirszan Iljumzsinovnak a javaslatára bevezették az egyenes kieséses, gyors lebonyolítású (knockout) rendszert, amelynek lényege, hogy az addigi hároméves ciklusonként zajlő világbajnokságot egy helyszínen és rövid idő alatt fejezzék be. Az első ilyen formában megrendezett világbajnokságon a világbajnoki cím védőjének, Anatolij Karpovnak csak a döntőben kellett mérkőznie, és miután rájátszásban legyőzte az indiai Visuvanátan Ánandot, sikerrel megvédte címét. A világbajnoknak ezt az előjogát szüntette meg az 1999-ben bevezetett új forma. Karpov ezzel nem értett egyet, és nem indult el a versenyen, így 1999-ben új világbajnoka lett a sportágnak Alekszandr Halifman személyében. A 2000-es FIDE-sakkvilágbajnokságon az indiai Visuvanátan Ánand, a 2002-es FIDE-sakkvilágbajnokságon az ukrán Ruszlan Ponomarjov szerezte meg a címet.

Az új világbajnoki rendszer 
Az 1998-ban bevezetett világbajnoki rendszer szerint az egyébként a zónaközi versenyen való indulásra jogosult résztvevők, valamint az Élő-pontszámuk alapján kimagasló erejű versenyzők, összesen legfeljebb 128-an, a tenisztornákról már ismert egyenes kieséses lebonyolítási rendszerben mérik össze erejüket. Az elődöntő és a döntő kivételével két hagyományos időbeosztású játszmát játszanak, ha annak eredménye döntetlen, akkor először két-két rapidjátszmát, majd ha ezek után is döntetlen az eredmény, akkor egyre rövidülő idejű játszmák során dől el a győztes személye. Az elődöntőben négy, a döntőben nyolc játszma az alap, ezután következett pontegyenlőség esetén a rájátszás.

A két hagyományos időbeosztású játszmára egy-egy napot, a rájátszásokra, azaz a rapid- és a villámsakkjátszmákra összesen további egy napot szánnak. Ennek megfelelően a verseny egy fordulója három napot igényel, és a 128-as főtábla összesen hét fordulója 21 nap alatt (esetleg közben 1-2 pihenőnap beiktatásával) megrendezhető. Ezzel a gyorsított lebonyolítási formával lehetővé vált, hogy évente rendezzenek világbajnokságot.

A 2004-es FIDE-világbajnokság

A kvalifikáció 
A 2004-es FIDE-sakkvilágbajnokságon való részvételhez az alábbi eredményekkel lehetett kvalifikációt szerezni:
A 2002-es FIDE-sakkvilágbajnokság négy elődöntőse: Ruszlan Ponomarjov, Vaszil Ivancsuk, Visuvanátan Ánand és Peter Szvidler (közülük azonban csak Ivancsuk vett részt a versenyen);
A FIDE-világranglista legmagasabb Élő-pontszámú versenyzői;
A kontinentális bajnokságokon, valamint zónaversenyeken kvalifikációt szerző versenyzők;
A FIDE-elnök szabadkártyásai.

A lemondások miatt a felszabaduló helyekre a világranglista szerinti sorrendben következő versenyzők kerültek meghívásra.

A zónaversenyek 
A zónaversenyekről részletesebb információ a mark-weeks.com honlapon található.

1.0. zóna Batumi (Grúzia) – Európa-bajnokság (2002)

Az európai 1.0. zóna versenyének számító 3. egyéni sakk-Európa-bajnokságot 2002. június 11–27. között játszották a grúziai Batumiban. A 13 fordulós svájci rendszerben megrendezett versenyen a bajnoki címet a lengyel Bartlomiej Macieja szerezte meg.

1.0. zóna Silivri (Törökország) – Európa-bajnokság (2003)

Az európai 1.0. zóna versenyének számító 4. egyéni sakk-Európa-bajnokságot 2003. május 30. – június 14. között játszották a törökországi Silivriben. A 207 induló versenyző közötti 13 fordulós svájci rendszerben megrendezett versenyen a bajnoki címet a grúz Azmaiparasvili szerezte meg. A világbajnokságra a legalább 8 pontot elért első 46 versenyző szerzett kvalifikációt.

2.0. zóna Buenos Aires (Argentína) – Pán-amerikai kontinentális bajnokság
Az amerikai kontinens bajnokságát 2003. augusztus 16–30. között Buenos Airesben rendezték. A 11 fordulós svájci rendszerű versenyről heten szerezhettek kvalifikációt a világbajnokságra. A győzelmet holtversenyben az amerikai Alexander Goldin és a brazil Giovanni Vescoli szerezte meg, mögöttük hatan végeztek holtversenyben. Mivel közülük a kanadai Pascal Charbonneau korábban már kvalifikációt szerzett, ezért a 8 pontos versenyzők mind továbbjutottak a világbajnokságra.

2.1. zóna Seattle (USA) – USA-bajnokság
A 2003. január 9–18. között rendezett USA-bajnokság egyben zónaverseny volt, amelyről egy versenyző szerezhetett kvalifikációt a világbajnokságra. A 9 fordulós svájci rendszerű verseny végén a győzelmet Alexander Sabalov szerezte meg.

2.2. zóna Richmond (Kanada) – Kanada-bajnokság
A 2003. március 21. – április 2. között megrendezett Kanada-bajnokság egyben zónaversenynek számított. A versenyen indult 36 versenyző 11 fordulós svájci rendszerű versenyen döntött a továbbjutást jelentő első hely sorsáról. Az élen holtverseny alakult ki Pascal Charbonneau és Kevin Spraggett között. A rájátszás után a kvalifikációt végül Charbonneau-nak sikerült kiharcolnia.

2.3. zóna Guayaquil (Ecuador)
A Guayaquilben 2003. október 6–13. között 12 versenyző részvételével rendezett körmérkőzéses versenyről ketten szerezhettek kvalifikációt a világbajnokságra. Ez alapján a holtversenyben első helyen végzett két játékos, a kubai Leinier Dominguez és a Costa Rica-i Alejandro Ramírez jutott ki.

2.4. zóna Sao Paolo (Brazília)
A Sao Paolóban rendezett zónaversenyről két versenyző szerezhetett kvalifikációt a világbajnokságra. A 2003. szeptember 9–26. között rendezett versenyről ez két brazil versenyzőnek, Darcy Limeznek és Rafael Leitaónak sikerült.

2.5. zóna Asunción (Paraguay)
A 2003. szeptember 14–23. között rendezett zónaversenyről két versenyző juthatott tovább a világbajnokságra. Két argentin versenyző szerezte meg a kvalifikációt: Ruben Felgaer és Daniel Campora.

3.0 zóna Doha (Qatar) – Ázsia bajnoksága
A 2003. február 21. – március 3. között rendezett Ázsia egyéni kontinensbajnoksága a világbajnokság zónaversenyének számított. A 11 fordulós svájci rendszerű tornán az aranyérmet az indiai Krishnan Sasikiran szerezte meg.

3.1a. zóna Dubaj (Egyesült Arab Emírségek)
Az egyik ázsiai zóna versenyét 2003. október 6–12. között Dubajban rendezték. A 9 fordulós svájci rendszerű versenyen az iráni Morteza Mahjoob szerezte meg az első helyet és a kvalifikációt a világbajnokságra.

3.1b. zóna Dhaka (Bangla Desh)
A másik ázsiai zónaversenyt Dhakában rendezték 2003. október–novemberben. A 12 résztvevő körmérkőzéséből az indiai Ganguly került ki győztesen.

3.2.a. zóna Ho Si Minh-város (Vietnam)
A zóna versenyére Ho Si Minh-városban került sor 2003. június 23–30. között, amelyről ketten szerezhettek kvalifikációt a világbajnokságra. A 9 fordulós svájci rendszerű versenyt meglepetésre a nemzetközi cím nélküli Fülöp-szigeteki Ronald Dableo nyerte. A másik továbbjutó rájátszás után az ugyancsak Fülöp-szigeteki Marc Paragua lett.

3.2.b. zóna Fiji (Óceánia)
Az óceániai zóna versenyének Fiji adott otthont 2002. május 6–11. között. A győzelmet az ausztrál Darryl Johansen szerezte meg, így ő jutott be a világbajnokság mezőnyébe.

3.3. zóna Yongchuan (Kína)
A 2003. július 11–23. között rendezett kínai zónaversenyről az első két helyezett, Pu Hsziang-cse és Ni Hua kvalifikálta magát a világbajnokságra.

3.4. zóna Pavlodar (Kazahsztán)
A kelet-ázsiai zóna versenyének a kazahsztáni Pavlodar adott otthont 2003. szeptemberben. A versenyt a kazah Pavel Kotsur nyerte honfitársa, Jevgenyij Vlagyimirov és az üzbég Shukhrat Safin előtt. Ők hárman vehettek részt a világbajnokságon.

4.0. zóna Abuja (Nigéria)
Afrika kontinensbajnoksága egyútta a világbajnokság zónaversenyének számított. A versenyre 2003. október 10–17. között került sor. A 9 fordulós svájci rendszerű versenyt az egyiptomi Essam El Gindi nyerte.

4.1. zóna Zeralda (Algéria)
Az afrikai zóna  versenyét, amelyet 2003. májusban az algériai Zeraldában rendeztek, a marokkói Mohamed Tissir nyerte.

A résztvevők 
A versenyen az izraeli sportolók iránti szolidaritásból nem vett részt több élversenyző, többek között a regnáló világbajnok Ruszlan Ponomarjov sem. A világranglista első tíz helyezettjéből például csak ketten indultak el (a rajtlistán még szereplő Morozevics sem jelent meg a versenyen). Nem nevezett a konkurens sakkszövetség, a PCA által szervezett klasszikus világbajnokság címviselője Vlagyimir Kramnyik és a vele párosmérkőzést játszó Lékó Péter, valamint az exvilágbajnok Garri Kaszparov.

A rajtlistát, amely az Élő-pontszámok szerint lett meghatározva, 2004. májusban publikálták a FIDE kiadott ranglistája alapján. A versenyzők nemzetközi nagymesterek, kivéve, akinél szerepel az IM (nemzetközi mester) vagy az FM (FIDE-mester) minősítés.

Morozevics, Milov, Shurman és Hjartarson nem jelent meg a versenyen.

A versenyen alkalmazott szabályok 
Az 1–5. fordulóban az első két játszmában 40 lépést kellett megtenni 75 perc alatt, majd a további lépésekre a játszma befejezésig összesen 15 perc állt játékosonként rendelkezésre, lépésenként 30 másodperces többletidővel. Ha a két játszma összesített eredménye döntetlen volt, akkor két rapidjátszmára került sor 20 perc gondolkodási idővel és lépésenként 10 másodperc többletidővel. Ha még ezután sem született döntés, akkor két 5 perces villámjátszma következett lépésenként 10 másodperc többletidővel. Ha ezt követően is egyenlő volt a mérkőzés állása, akkor egy armageddonjáték, amelyben világos 6 percet, sötét 5 percet kapott (10 másodperces lépésenkénti többletidővel) végleges döntést eredményezett, mivel döntetlen esetén sötét győzelme lett kihirdetve. Az elődöntőben négy, a döntőben hat hagyományos időbeosztású játszmára került sor. Egyenlőség esetén a rájátszások a korábbi fordulók szerinti módon történtek. A gondolkodási idők csökkentését Kaszparov erősen kritizálta.

Eredmények, 1–4. kör

Első szekció

2. szekció

3. szekció

4. szekció

5. szekció

6. szekció

7. szekció

8. szekció

5–7. körök

A világbajnoki döntő

A helyszín 
A FIDE-világbajnokság döntőjét 2004. július 6–13. között Tripoliban az Almahary Hotelben játszották.

A versenyzők 
A világbajnoki döntőt az egyenes kieséses versenysorozat döntősei, az üzbég Rusztam Kaszimdzsanov és az angol Michael Adams vívták.

Egymás elleni eredményeik
A világbajnoki döntő előtt mindössze csak három alkalommal játszottak egymással, mindhárom játszma döntetlenül végződött.

A mérkőzés kezdetén, a 2004. júliusban kiadott FIDE-ranglista szerint Michael Adams 2738 Élő-ponttal a 6. helyen állt, míg Kaszimdzsanov 2640 ponttal mindössze csak az 54. volt.

A párosmérkőzés lefolyása 
A mérkőzést 6 játszmásra tervezték, egyenlőség esetén két-két játszmás, egyre rövidülő idejű rapid időszámításos rájátszások következtek volna mindaddig, amíg valamelyik fél nem nyer.

Az első játszma döntetlenje után a következő négy játszmát a világossal játszó fél nyerte, és az alapjáték utolsó, 6. játszmája ismét döntetlenre végződött. A 3–3-as állást a rapidjátszmák követték, amelyekből Kaszimdzsanov 1,5 pontot szerzett, így végül kialakult a 4,5–3,5 arányú győzelme, amely a FIDE-világbajnoki címet jelentette számára.

A játszmánkénti eredmények 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+FIDE-világbajnokság, döntő (2004)
|-
! Versenyző!!Ország!! Élő-p. !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! R1 !! R2 !! Pont
|-
| align=left | Michael Adams|| || 2731
| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 3½
|-
| align=left | Rusztam Kaszimdzsanov|| || 2652
|style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ || style="background:black; color:white"| 1 || ½ || 4½
|}

A mérkőzés játszmái 
A világbajnokság összes játszmája megtalálható a Chessgames honlapján. A győzelemmel végződött játszmák:

2. játszma, Kaszimdzsanov–Adams 1–0 55 lépés
Orosz játék, Jaenisch-változat (ECO C42)
1. e4 e5 2. Hf3 Hf6 3. Hxe5 d6 4. Hf3 Hxe4 5. d4 d5 6. Fd3 Hc6 7. O-O Fe7 8. c4 Hb4 9. Fe2 O-O 10. Hc3 Fe6 11. He5 f6 12. Hf3 Kh8 13. a3 Hxc3 14. bxc3 Hc6 15. Hd2 Ha5 16. cxd5 Fxd5 17. c4 Ff7 18. Fb2 f5 19. Fc3 c5 20. d5 Ff6 21. Vc2 b6 22. Fd3 Fxc3 23. Vxc3 Hb7 24. Hf3 Hd6 25. He5 f4 26. Bfe1 Fg8 27. Hc6 Vg5 28. Ve5 Vxe5 29. Hxe5 Bfe8 30. a4 g6 31. g3 fxg3 32. hxg3 Kg7 33. f4 Be7 34. a5 b5 35. cxb5 Fxd5 36. Ff1 Hf5 37. Ba3 Hd4 38. Bd1 Bd8 39. Bc3 Fe6 40. Kf2 Bc8 41. Bb1 g5 42. b6 axb6 43. axb6 gxf4 44. gxf4 Fd5 45. Fd3 Bf8 46. Ke3 Hc6 47. Bxc5 Hxe5 48. fxe5 Fb7 49. Fe4 Bff7 50. Fxb7 Bxb7 51. Ke4 Bfd7 52. Bc6 Kf8 53. e6 Bd2 54. Bf1+ Ke8 55. Bc8+ 1-0

3. játszma, Adams–Kaszimdzsanov 1–0 47 lépés
Szicíliai védelem, Kan-változat, Wing-támadás (ECO B43)
1. e4 c5 2. Hf3 e6 3. d4 cxd4 4. Hxd4 a6 5. Hc3 b5 6. Fd3 Vb6 7. Hf3 Vc7 8. O-O Fb7 9. Be1 Fc5 10. Vd2 Fe7 11. b3 Hf6 12. Fb2 d6 13. a4 b4 14. Ha2 Hc6 15. Hd4 Hxd4 16. Fxd4 a5 17. Bac1 O-O 18. c3 bxc3 19. Hxc3 Vd8 20. Hb5 e5 21. Bc7 exd4 22. Bxb7 d5 23. Vf4 Fb4 24. Bd1 dxe4 25. Fxe4 Hxe4 26. Vxe4 Vf6 27. Hc7 Bad8 28. Hd5 Vd6 29. Vxd4 Ve6 30. g3 Bd6 (diagram) 31. Bxb4 axb4 32. He7+ Vxe7 33. Vxd6 Ve2 34. Bd4 h5 35. Vxb4 Vf3 36. h4 Bc8 37. Vd2 Bc3 38. Bf4 Vc6 39. Kh2 Bxb3 40. Vd8+ Kh7 41. Vd1 Bb7 42. Vxh5+ Kg8 43. Bd4 Vf6 44. Bd2 Ba7 45. a5 g6 46. Vb5 Kh7 47. Vb6 1-0

4. játszma, Kaszimdzsanov–Adams 1–0 40 lépés
Spanyol megnyitás, csereváltozat, Alapin-csel (ECO C69)
1. e4 e5 2. Hf3 Hc6 3. Fb5 a6 4. Fxc6 dxc6 5. O-O Fg4 6. h3 h5 7. d3 Vf6 8. Fe3 Fxf3 9. Vxf3 Vxf3 10. gxf3 Fd6 11. Hd2 He7 12. Bfb1 f5 13. b4 a5 14. a3 O-O 15. Hc4 axb4 16. axb4 b5 17. Ha5 Ba6 18. c4 Hg6 19. Kf1 Bfa8 20. Fd2 fxe4 21. fxe4 Fe7 22. c5 Ff6 23. Bd1 Kf7 24. Ke2 Ke8 25. Ba3 Hf8 26. d4 He6 27. dxe5 Fxe5 28. Fe3 Fb2 29. Bad3 Fe5 30. Bg1 Bxa5 31. bxa5 Bxa5 32. f4 Fxf4 33. Bg6 Kf7 34. Bxe6 Kxe6 35. Fxf4 Ba4 36. Kf3 Bc4 37. Fe3 b4 38. Bd4 Bxd4 39. Fxd4 g5 40. Ke3 1-0

5. játszma, Adams–Kaszimdzsanov 1–0 46 lépés
Spanyol megnyitás, Csigorin-védelem (ECO C97)
1. e4 e5 2. Hf3 Hc6 3. Fb5 a6 4. Fa4 Hf6 5. O-O Fe7 6. Be1 b5 7. Fb3 d6 8. c3 O-O 9. h3 Ha5 10. Fc2 c5 11. d4 Vc7 12. d5 Hc4 13. a4 Fd7 14. b3 Hb6 15. a5 Hc8 16. c4 b4 17. Hbd2 g6 18. Hf1 Hh5 19. Fh6 Be8 20. Vd2 Ff8 21. g4 Hg7 22. H3h2 Vd8 23. f4 exf4 24. Vxf4 Ve7 25. Hf3 f6 26. Hg3 Bd8 27. Bf1 He8 28. Fxf8 Vxf8 29. e5 dxe5 30. Hxe5 Hcd6 31. Bae1 Vg7 32. Hd3 Bac8 33. Vf2 f5 34. He5 Hf6 35. Hxd7 Bxd7 36. gxf5 g5 37. Be6 Kh8 38. Fd1 g4 39. hxg4 Bg8 40. Vf4 Hxg4 41. Fxg4 Vxg4 42. Vxg4 Bxg4 43. Kh2 h5 44. Kh3 Bd4 45. f6 Hf7 46. Bf5 1-0

7. játszma, Adams–Kaszimdzsanov 0–1 60 lépés
Szicíliai védelem, Nyezsmetgyinov–Rossolimo-támadás (ECO B30)
1. e4 c5 2. Hf3 Hc6 3. Fb5 d6 4. O-O Fd7 5. Be1 Hf6 6. c3 a6 7. Fa4 b5 8. Fc2 Bc8 9. a4 g6 10. axb5 axb5 11. d4 cxd4 12. cxd4 Fg4 13. Hc3 b4 14. He2 Fg7 15. d5 Fxf3 16. gxf3 He5 17. Fa4+ Hfd7 18. Hd4 O-O 19. f4 Hc4 20. Hc6 Bxc6 21. dxc6 Hc5 22. Ve2 Hb6 23. Fb5 Hb3 24. Ba6 Hd4 25. Vd3 Ha8 26. Ba4 Hc7 27. Bxb4 Vb8 28. Bxd4 Fxd4 29. Vxd4 Vxb5 30. f5 Bc8 31. Fh6 He8 32. e5 Bxc6 33. exd6 Bxd6 34. Ve5 Vxe5 35. Bxe5 Bd7 36. Bc5 f6 37. fxg6 hxg6 38. Fe3 Bb7 39. Fd4 Kf7 40. Kg2 Hd6 41. Fc3 e5 42. Ba5 Hc4 43. Ba1 Bb6 44. b4 Hd6 45. Bb1 Ke6 46. Fd2 f5 47. Fe3 Bb7 48. Fc5 He4 49. Bd1 Bc7 50. Fb6 Bc6 51. Fa7 Ba6 52. Fe3 f4 53. Fc1 Ba4 54. Be1 Kf5 55. Fb2 Bxb4 56. Fxe5 f3+ 57. Kxf3 Kxe5 58. Kg4 Kf6 59. f4 Hf2+ 60. Kg3 Hd3 0-1

Jegyzetek

Források 
A mérkőzés honlapja videókkal
A FIDE hivatalos honlapja
A világbajnokság ismertetése és játszmái

További információk 
World Chess Championship 2004 FIDE Knockout Matches 
Boris Schipkov: FIDE World Chess Championship 2004 Knock-Out

2004
Sakk